Звягинцево — название нескольких населённых пунктов:
 Звягинцево — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Звягинцево — деревня в Курском районе Курской области.
 Звягинцево — деревня в Медвенском районе Курской области (в составе Высокского сельсовета).
 Звягинцево — хутор в Медвенском районе Курской области (в составе Вышнереутчанского сельсовета).
 Звягинцево — деревня в Сосковском районе Орловской области.